Kasuga – città giapponese della prefettura di Fukuoka
 Kasuga – nave della Marina imperiale giapponese varata nel 1902
 Kasuga – stazione della metropolitana di Tokyo
 Kasuga – circoscrizione rurale della Tanzania
 Kasuga – asteroide